Pisko ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Joseph Pisko (1827–1888), österreichischer Lehrer, Schulbuchautor und Physiker 
 Gustav Pisko (1866–1911), österreichischer Kunsthändler, Inhaber des Salon Pisko
 Ignaz Pisko (1828–1905), österreichischer Jurist
 Oskar Pisko (1876–1939), österreichischer Jurist

Siehe auch:
 Piskó
 Pisco (Begriffsklärung)